Prezid – miejscowość w Chorwacji
 Prezid – miejscowość w Słowenii